Wolfgang Haffner kan syfta på bland andra:

* Wolfgang Wenzel Haffner (1806–1892), norsk marinofficer och statsråd
 Wolfgang von Haffner (1810–1887), dansk politiker
 Wolfgang Haffner (född 1965), tysk jazztrumslagare